Alexejewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:

in Kasachstan:
 Alexejewka (Aqmola), Siedlung im Gebiet Aqmola
 Alexejewka (Ostkasachstan, Borodulicha), Dorf im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Borodulicha
 Alexejewka (Ostkasachstan, Scharma), Dorf im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Scharma
 Alexejewka (Pawlodar), Dorf im Gebiet Pawlodar, Rajon Pawlodar
 Alexejewka (Pawlodar, Scharbaqty), Dorf im Gebiet Pawlodar, Rajon Scharbaqty
 Alexejewka (Westkasachstan), Dorf im Gebiet Westkasachstan

in Russland:
 Alexejewka (Belgorod), Stadt in der Oblast Belgorod
 Alexejewka (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Klein Kackschen, 1938–1946 Kleinbirkenhain, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen) 
 Alexejewka (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Auschlacken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Dörfer in der Oblast Kursk: Alexejewka (Alexandrowski), Alexejewka (Artjuchowka), Alexejewka (Gluschkowo), Alexejewka (Krasnaja Dolina), Alexejewka (Solnzewo) und Alexejewka (Tscheremissinowo)
 Alexejewka (Samara, Kinel), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kinel der Oblast Samara
 Alexejewka (Samara, Alexejewka), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Samara

Siehe auch:
 Aljaxejeuka
 Oleksijiwka